Фёдор Миронов:
 Миронов, Фёдор Васильевич (1910—?) — новатор производства, забойщик шахты имени И. В. Сталина.
 Миронов, Фёдор Галактионович (1882—1952) — русский военачальник, кавалер ордена Святого Георгия.